Nene steht für:

 River Nene, einen Fluss in England
 Rolls-Royce Nene, ein Strahltriebwerk, nach dem Fluss benannt 

Nēnē steht für:
 Hawaiigans, eine Vogelart aus der Familie der Entenvögel

Nene ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Nhlanhla Nene (* 1958), südafrikanischer Politiker
 Tāmati Wāka Nene (Thomas Walker Nene; 1785–1871), Māori-Stammesführer
 Zakithi Nene (* 1998), südafrikanischer Sprinter
 Kōdai-in, Hauptfrau von Toyotomi Hideyoshi

Nenê oder Nené ist der Spitz- oder Künstlername/das Pseudonym folgender Personen:
 Nenê (Basketballspieler) (* 1982 als Maybyner Rodney Hilário), brasilianischer Basketballspieler
 Nenê (Fußballspielerin, 1976) (Elissandra Regina Cavalcanti; * 1976), brasilianische Fußballspielerin
 Nené (Fußballspieler, 1942) (Claudio Olinto de Carvalho; 1942–2016), brasilianischer Fußballspieler und -trainer
 Nenê (Fußballspieler, 1975) (Fábio Camilo de Brito; * 1975), brasilianischer Fußballspieler
 Nenê (Fußballspieler, 1981) (Anderson Luiz de Carvalho; * 1981), brasilianischer Fußballspieler
 Nenê (Fußballspieler, 1983) (Ânderson Miguel da Silva; * 1983), brasilianischer Fußballspieler
 Nenê (Fußballspielerin, 1988) (Adriane dos Santos, * 1988), brasilianische Fußballspielerin
 Nenê (Musiker) (* 1947), brasilianischer Musiker
 Tamagnini Nené (* 1949), portugiesischer Fußballspieler

Néné ist der Spitzname/das Pseudonym folgender Personen:
 Néné (* 1979), kapverdischer Fußballspieler, eigentlich Adriano Barbosa Miranda da Luz
 Herzogin Helene in Bayern (1834–1890), genannt Néné